Dobrzyniewo Duże – wieś w województwie podlaskim, w powiecie białostockim, w gminie Dobrzyniewo Duże
 Dobrzyniewo Duże – gmina wiejska w województwie podlaskim, w powiecie białostockim
 Dobrzyniewo Duże – przystanek kolejowy w Dobrzyniewie Dużym, w województwie podlaskim
 Dobrzyniewo Duże – dawna gromada w powiecie białostockim w województwie białostockim

Zobacz też 
 Dobrzyniewo Fabryczne, Dobrzyniewo Kościelne